Kilbourne (Illinois) 
Kilbourne (Luisiana)

Desambiguações de topônimos